

Persone
 Hermann Traube – mineralogista tedesco
 Ludwig Traube – filologo classico, paleografo e latinista tedesco
 Ludwig Traube – medico tedesco
 Margarete Traube – chimica e attivista tedesca
 Moritz Traube – fisiologo tedesco
 Wilhelm Traube – chimico tedesco

Altro
 Area di Traube – regione anatomica di importanza clinica